Die Communauté de communes Coutances Mer et Bocage ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Manche in der Region Normandie. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 48 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2023). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Coutances.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté du Bocage Coutançais,
 Communauté de communes du Canton de Saint-Malo-de-la-Lande und
 Communauté de communes du Canton de Montmartin-sur-Mer.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden folgende Fusionen von Mitgliedsgemeinden umgesetzt:
 Gavray, Le Mesnil-Amand, Le Mesnil-Rogues und Sourdeval-les-Bois → Gavray-sur-Sienne
 Gouville-sur-Mer, Anneville-sur-Mer (Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche), Montsurvent und Servigny → Gouville-sur-Mer
 Quettreville-sur-Sienne, Contrières, Guéhébert, Hérenguerville und Trelly → Quettreville-sur-Sienne
 Saint-Sauveur-Lendelin, Ancteville, La Ronde-Haye, Le Mesnilbus, Saint-Aubin-du-Perron, Saint-Michel-de-la-Pierre und Vaudrimesnil → Saint-Sauveur-Villages

Mit Wirkung vom 1. Januar 2023 wurde folgende Fusion von Mitgliedsgemeinden umgesetzt:
 Annoville und Lingreville → Tourneville-sur-Mer
Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 48.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Coutances Mer et Bocage
Gegründet 2017